Esistono più comuni francesi con questo nome

Vauville – Calvados
Vauville – Manica